Трка на 400 метара у мушкој конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 12. до 14. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 бранио је Кирани Џејмс из Гренаде.

Земље учеснице 
Учествовало је 53 атлетичара из 35 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржавало три дана. Првог дана у квалификацијама учествовали су сви такмичари који су подељени у седам група, а у полуфинале су се пласирала прва тројица из сваке групе (КВ) и 3 на основу постигнутог резултата (кв). У финале су ушла по два првопласирана из све три полуфиналне групе и 2 на основу постигнутог резултата.

Рекорди пре почетка такмичења 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су подењени у 7 група. За полуфинале су  се пласирала прва тројица из сваке групе (КВ) и 3 на основу постигнутог резултата (кв).,,

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

Полуфинале 
,

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 400 метара на Летњим олимпијским играма